Heinrich Weiss
 Heinrich Weiss (Zwitsers politicus) (1789-1849), Zwitsers politicus
 Heinrich Weiss (Duits politicus) (1893-1966), Duits vakbondsman, politicus (SPD) en ondernemer
 Heinrich Weiss (verzamelaar) (1920), Zwitsers verzamelaar, ondernemer en mecenas
 Heinrich Weiss (ondernemer) (1942), Duits ondernemer en manager

Heinrich Weiß
 Heinrich Weiß (rover) (1715-1787), Duits roversleider
 Heinrich Weiß (verzetsstrijder) (1887-1963), Duits verzetsstrijder